97-й меридиан:

 97-й меридиан восточной долготы
 97-й меридиан западной долготы